Résultats détaillés de l’édition 1974 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 3 au .

Faits marquants 
En finale du tournoi masculin Björn Borg remonte un handicap de deux sets à zéro face à Manuel Orantes, et devient alors à 18 ans le plus jeune joueur à s'imposer dans le tournoi. Dans le tournoi féminin, Chris Evert remporte son premier titre sans perdre un seul set.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
11 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1974 de l'ATP
 Saison 1974 de tennis féminin

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1974
France
France
Sport en France en 1974
Tennis en juin 1974